Weißeck steht für:
 Weißeck (2711 m), den höchsten Berg der Radstädter Tauern, Land Salzburg
 Weißeck (Seetaler Alpen) (1743 m), im oberen Murtal, Steiermark
 Weißeck (Grazer Bergland) (701 m), ein zum Grazer Bergland gehörender Berg bei Friesach, Steiermark

 Wysoka, Stadt in Polen (deutscher Name zwischen 1942 und 1945)